Engeli ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Engeli (* 1978), Schweizer Pianist
 Christian Engeli (* 1938), deutscher Historiker
 Hilde Katrine Engeli (* 1988), norwegische Snowboarderin
 Manfred Engeli (* 1937), Schweizer Pädagoge, Psychologe und Psychotherapeut
 Ole Engeli (1894–1973), norwegischer Gewerkschafter, Herausgeber und Politiker
 Jan Steinar Engeli Johansen (* 1973), norwegischer Politiker